Примера Уругвая по футболу 1991 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 26 туров. Все клубы из Монтевидео. Выбыли Ливерпуль и Эль Танке Сислей. Чемпион и вице—чемпион Лигильи 1991 («Дефенсор Спортинг» и «Насьональ») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1992.

Таблица 

 матч Уракан Бусео — Эль Танке Сислей не игрался

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1991
Футбол в Южной Америке в 1991 году
1990-е годы в Уругвае